Вільє́-сюр-Іо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний схід від Парижа, 115 км на захід від Діжона, 60 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 295,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільє-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вільє-сюр-Іонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр